Побуна машина може бити:

 Терминатор 3: Побуна машина, дугометражни играни филм
 Побуна машина, музички албум групе Супернаут